Vlag van Elsloo (Friesland), een dorp in de gemeente Ooststellingwerf (Friesland)
 Vlag van Elsloo (Limburg), een dorp in de gemeente Stein (Limburg)